Haley může být:
příjmení
 Alex Haley (1921–1992) – americký spisovatel a novinář
 Bill Haley (1925–1981) – americký rocknrollový hudebník
 Boyd Haley (* 1940) – americký chemik
 Cassidy Haley (* 1980) – americký zpěvák a skladatel
 Charles Haley (* 1964) – americký fotbalista
 Edmund Halley (1656–1742) – anglický astronom, meteorolog, fyzik a demograf
 Elisha Haley (1776–1860) – americký politik
 Geoffrey Haley – americký herec, scenárista a režisér
 Jack Haley (1898–1979) – americký herec
 Jack Haley (basketbalista) († 2015) – americký basketbalista
 Jackie Earle Haley (* 1961) – americký herec
 James A. Haley (1899–1981) – americký politik
 Jay Haley (1923–2007) – americký psychoterapeut
 Joe Haley (1913–1997) – kanadský skokan do výšky
 Leroy Haley (* 1954) – americký boxer
 Maryam Irene Haley, známá jako Haley Paige (1981–2007) – americká pornoherečka
 Michael Haley – více osob
 Micheal Haley (* 1986) – kanadský lední hokejista
 Nikki Haley (* 1972) – americká politička
 Roddie Haley (* 1965) – americký sprinter
 Todd Haley (* 1967) – americký trenér amerického fotbalu

křestní jméno
 Haley Alexis Pullos (* 1998) – americká herečka
 Haley Barbour (* 1947) – politik
 Haley Bennett (* 1988) – herečka
 Haley Cope (* 1979) – plavkyně
 Haley Joel Osment (* 1988) – herec
 Haley Ramm (* 1992) – herečka
 Haley Reinhart (* 1990) – zpěvačka
 Haley Tju (* 2001) – dabérka

geografie
 Haley (Idaho)
 Haley (Minnesota)
 Haley (Severní Dakota)
 Haley (Tennessee)

Související články 
 Haleyův ledovec – ledovec na východním pobřeží oblasti Palmerland na Antarktickém poloostrově
 Hailey
 Hayley
 Halley
 Hale